

Música 
 Revolution (álbum de Crematory)
 Revolution (álbum de Lacrimosa)
 Revolution (álbum de Miranda Lambert)
 Revolution (canção de The Beatles)
 Revolution (canção de The Veronicas)
Ou ainda:
 (r)Evolution - álbum da banda de heavy metal HammerFall

Filmes e TV
 The Matrix Revolutions - filme de ficção científica de 2003
 Revolution (telessérie) - série de TV estadunidense criada por Eric Kripke
 Revolução (filme de 1985), filme com Al Pacino (original: Revolution)
 Revolution (filme de 2012), ficção científica

Desambiguação